alonż – pojęcie z zakresu ekonomii
 alonż – pojęcie z zakresu poligrafii
 alonż – rodzaj sprzętu laboratoryjnego